Britannia era il nome latino dato dagli antichi Romani all'attuale Gran Bretagna. I suoi antichi abitanti erano i Britanni.

Può riferirsi anche a:

Geografia 
 Britannia – antica provincia romana
 Britannia inferiore – antica provincia romana
 Britannia Prima – antica provincia romana
 Britannia Row Studios  – storico studio di registrazione di Londra
 Britannia Secunda – antica provincia romana
 Britannia Stadium – stadio inglese di Stoke-on-Trent
 Britannia Superior – antica provincia romana
 Impero della Britannia – breve stato secessionista dell'Impero romano
 Nuova Britannia – isola dell'Arcipelago di Bismarck
 Sacro Impero di Britannia – nazione immaginaria dell'anime Code Geass

Persone 
 Costantino III di Britannia (...-...) – leggendario sovrano della Britannia
 Lelouch Vi Britannia – personaggio immaginario, protagonista dell'anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion e della maggior parte delle opere derivate; nelle altre, il ruolo non è il medesimo
 Nunnally Vi Britannia – personaggio immaginario dell'anime Code Geass e di opere derivate
 Charles Zi Britannia – personaggio immaginario dell'anime Code Geass e di opere derivate
 Rolo Vi Britannia – personaggio del manga spin-off Code Geass: Nightmare of Nunnally
 Jago di Britannia (...-...) – leggendario sovrano della Britannia
 Leir di Britannia (X-IX secolo a.C.) – leggendario sovrano della Britannia
 Lucio di Britannia (...-...) – leggendario sovrano della Britannia
 Mario di Britannia (...-...) – leggendario sovrano della Britannia
 Ottavio di Britannia (...-...) – leggendario sovrano della Britannia

Altro 
 Bristol Britannia – aereo di linea degli anni cinquanta
 Britannia serie televisiva del 2018
 Britannia High – serie televisiva britannica del 2008
 Britannia Hospital –  film del 1982 di Lindsay Anderson
 Britannia postromana – periodo della storia d'Inghilterra
 HMY Britannia (Her Majesty's Yacht Britannia) – yacht reale della famiglia reale britannica
 Materia di Britannia – raccolta di leggende celtiche
 Rule, Britannia! – canto patriottico britannico
Britannia Industries Limited – azienda alimentare indiana fondata nel 1892, con sede a Calcutta
Britannia (personificazione) – rappresentazione nazionale allegorica del Regno Unito

Pagine correlate 
 Campagne in Britannia di Agricola
 Conquista della Britannia
 Spedizioni cesariane in Britannia